Charcas ist
 eine Provinz im bolivianischen Departamento Potosí, siehe Provinz Charcas
 eine von sechs Verwaltungseinheiten des Vizekönigreich Peru, siehe Real Audiencia von Charcas
 ein historischer Name der bolivianischen Hauptstadt Sucre

 eine Stadt im mexikanischen Bundesstaat San Luis Potosí, siehe Charcas (San Luis Potosí)
 eine Gemeinde im mexikanischen Bundesstaat San Luis Potosí, siehe Municipio Charcas